San Salvatore puede referirse a:
 San Salvatore di Fitalia, localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia, (Italia).
 San Salvatore Monferrato, localidad y comuna italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, (Italia).
 San Salvatore Telesino, municipio situado de la provincia de Benevento, en la Campania, (Italia).